La Miséricorde divine est un tableau représentant Jésus-Christ accordant sa bénédiction, peint par Eugeniusz Kazimirowski en 1934, sous les indications de sainte Faustine Kowalska.

 La dévotion à la Miséricorde Divine s'exprime entre autres par la vénération du tableau du Christ Miséricordieux montrant son côté ouvert d'où jaillissent deux rayons symbolisant le Sang qui augmente la vie des âmes et l'Eau qui purifie les âmes.
La Miséricorde divine se base sur de nombreuses paraboles que l'on peut trouver dans la Bible (Nouveau Testament), liées au pardon à accorder ; la plus célèbre est :
Un jour, les pharisiens amènent à Jésus une femme pécheresse, et lui demandent : « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu ? » Jésus leur répond : « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre ». Quelques instants après, il ne reste plus que le Seigneur avec la pécheresse. Jésus lui dit : « Femme, où sont-ils donc ? Alors, personne ne t'a condamnée ?... Moi non plus, Je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus » (Jn. 8,3-11).

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Miséricorde
 Faustine Kowalska
 Icône de la Miséricorde divine
 Chapelet de la Divine Miséricorde
 Dimanche de la divine Miséricorde

Liens externes 
  Association pour la Miséricorde Divine - Le tableau de Jésus Miséricordieux
  Miséricorde Divine
  Vitraux de la chapelle du Lycée Sainte Marguerite à Budapest inspirés par la vision de Faustine

Icône chrétienne

en:Divine Mercy (painting)
es:Imagen de la Divina Misericordia
pl:Jezu ufam Tobie (obraz)